Paris kan henvise til flere artikler:
 Paris – hovedstaden i Frankrig
 Paris Hilton – amerikansk hotelarving kendt fra sladderbladene
 Prins Paris – en trojansk prins i græsk mytologi
 Paris (Lemvig Kommune) – en mindre bebyggelse i Lemvig Kommune i Vestjylland
 Firblad (slægt) – Paris er det videnskabelige navn for planteslægten firblad i giftlilje-familien
 Paris (Supertramp) – et album af det progressive rockband Supertramp

Byer i Canada:
 Paris, Ontario
 Paris, Yukon

Byer i USA:
 Paris, Arkansas
 Paris, Idaho
 Paris, Illinois
 Paris, Kentucky
 Paris, Michigan
 Paris, Missouri
 Paris, New York
 Paris, Ohio
 Paris, Pennsylvania
 Paris, Tennessee
 Paris, Texas
 Paris, Virginia
 Paris, Wisconsin